Seize-Mai ou XVI-Mai ou 16-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 

 Le  : Dissolution de la municipalité de Figeac dans le Lot par le maréchal Mac Mahon, conséquence de la crise du 16 mai 1877.
 Le  : Evènements non connus à Champier en Isère.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 16 de Mayo » ou « Dieciseis de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 16 de Mayo », à  San Pedro Tlaquepaque, dans l'État de Jalisco.

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
16